Мартин Брайан Спэнджерс (англ. Martin Brian Spanjers, родился 2 февраля 1987 года в Тусоне, Аризона, США) — американский актёр.

С 1997 года сыграл более 40 ролей в кино и на телевидении, в том числе в эпизодах сериалов «Малкольм в центре внимания», «Детектив Раш», «Анатомия страсти», «Настоящая кровь», «Лунный свет», «Держись, Чарли!», «90210», фильмах «Мстители»,  и других.

В качестве актёра основного состава Спэнджерс участвовал в недолговечных ситкомах «Двое в своём роде» (Two of a Kind, 1998—1999) и  (Daddio, 2000), а наибольшую известность ему принесла роль Рори Хеннесси в комедийном сериале «8 простых правил для друга моей дочери-подростка» (2002—2005), за которую он удостоился премии «Young Artist Awards» в категории «Лучший молодой актёр — исполнитель главной роли в сериале» в 2004 году. Ранее он также номинировался на эту награду в 2001 («Папа») и 2003 («8 простых правил») годах.

Фильмография

Ссылки 
 Мартин Спэнджерс на Internet Movie Database
 Мартин Спэнджерс в Твиттере

Дети-актёры США